Алан Келли:
 Келли, Алан (род. 1968) — ирландский футболист.
 Келли, Алан (1936—2009) — ирландский футболист, его отец.
  (род. 1975) — ирландский футбольный судья.
  (род. 1975) — ирландский политик.